ADK peut faire référence à :
  ;
 ADK, une société japonaise éditrice de jeux vidéo ayant notamment réalisé Twinkle Star Sprites et Magician Lord ;
 Add‐on Developer’s Kit, un ensemble de librairies logicielles permettant d'enrichir les fonctionnalités natives d'un logiciel avec des modules complémentaires. Il consiste généralement en un ensemble de fonctions ayant servi à écrire le logiciel d'origine, mais que l'éditeur met à disposition de l'utilisateur pour lui permettre d'étendre lui-même les fonctionnalités ou l'ergonomie du produit. Exemple : l'ADK Tecplot.

Sigle de 3 caractères